

Patronymes 

 Armel-Beaufils (1882-1952), pseudonyme d'Émile Armel-Beaufils, sculpteur français.
 Georges Beaufils (1913-2002), militant communiste.
 Guillaume Beaufils, prélat français du .
 Jocelyn Beaufils, plus connu sous le nom de Jocelyn Quivrin, acteur français.
 Marcel Beaufils, né Marcel Henri Onésime Beaufils. 
 Marie-France Beaufils (née en 1946), femme politique française, membre du Parti communiste.
 Mélanie Beaufils (née en 1982), joueuse de kayak-polo internationale française. 
 Paul Beaufils (1873-1938), romancier français.
 Vincent Beaufils, directeur de la rédaction du magazine Challenges.

Toponymes

Canada 
 L'Anse-à-Beaufils, village de l'Est du Québec.
 Rivière de l'Anse à Beaufils, un affluent de la "Anse à Beaufils" située sur le littoral Nord-Ouest du golfe du Saint-Laurent, coulant dans Mont-Alexandre et dans la ville de Percé, dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

France 
 Passage Beaufils, voie du  de Paris.